Janko Čajak – poeta e pastore protestante slovacco
 Ján Čajak – scrittore slovacco
 Ján Čajak il giovane – scrittore e giornalista slovacco